Прову́лок Лоди́гіна — назва провулків у деяких населених пунктах України та Росії.

Провулок Лодигіна — колишня назва провулку Дендрологічного у місті Київ.

Провулок Лодигіна — провулок у місті Санкт-Петербург.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки